El término nuecero puede hacer referencia a:
 El nombre común del roedor Sciurus ignitus;
 El nombre común de la planta Juglans regia.